Saint-Maurice (district), een district in het Zwitserse kanton Wallis
Saint-Maurice (Zwitserland), de hoofdplaats van het Zwitserse district
Saint-Maurice (rivier), een rivier in de Canadese provincie Quebec

Saint-Maurice (Bas-Rhin)
Saint-Maurice (Haute-Marne)
Saint-Maurice (Nièvre)
Saint-Maurice (Puy-de-Dôme)
Saint-Maurice (Val-de-Marne)
Ook:

Zie ook
 Mauritius (heilige)